Acroaspis tuberculifera est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Araneidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique du Queensland en Australie.

Habitat 
Elle vit sur une petite toile orbiculaire qu'elle a tissée entre les rameaux de buissons.

Description 
Cette araignée se caractérise par la présence de tubercules coniques sur le dessus de son abdomen. Les femelles mesurent  en moyenne, les mâles .

Publication originale 
 Thorell, 1881 : Studi sui Ragni Malesi e Papuani. III. Ragni dell'Austro Malesia e del Capo York, conservati nel Museo civico di storia naturale di Genova. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova, ,  (texte intégral).

Liens externes

Notes et références 

Araneidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique du Queensland